Гільєн або Ґільєн () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Альберто Ґільєн — перуанський поет
 Нестор Гільєн — президент Болівії
 Ніколас Гільєн — кубинський поет
 Франсіско Хав'єр Гільєн Чапарро — президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи